

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 28, w tym 1 podstawowa

 Pniaki – część miasta Chorzów
 Pniaki – część miasta Libiąż

Zobacz też 
 Kolonia Pniaki